Aldo Medeiros (, ) é um compositor, cantor e violonista brasileiro.

Discografia 
Litoral das lágrimas

Cantores do Brasil
Compositores do Brasil